Rollercar - Sessanta secondi e vai! (Gone in 60 Seconds) – film del 1974 diretto da H. B. Halicki
Fuori in 60 secondi (Gone in 60 Seconds) – film del 2000 diretto da Dominic Sena